Ephebe es un género de líquenes de la familia Lichinaceae. En género contiene  12 especies.

Algunas especies 

Ephebe epheboides (F. Wilson) Henssen 1963

Ephebe fruticosa Henssen 1963

Ephebe hispidula (Ach.) Horw. 1912

Ephebe lanata (L.) Vain. 1888

Ephebe tasmanica Cromb. 1880

Ephebe americana

Ephebe ocellata

Ephebe perspinulosa

Ephebe solida

Referencias 

Lichinomycetes
Líquenes